Seznam brigad z zaporedno številko 67.

Seznam 
 Pehotne
 67. brigada (Združeno kraljestvo)
 67. pehotna brigada (ZDA)

Glej tudi